Альковер () — прізвище каталонського походження. Відомі носії:
 Антоні Марія Альковер-і-Суреда — іспанський письменник-модерніст
 Жуан Альковер — іспанський балеарський письменник